Адам Вуйцик (; 20 апреля 1970 — 26 августа 2017) — бывший польский профессиональный баскетболист. Он известен как один из величайших мастеров польского баскетбола. Является лучшим бомбардиром польской высшей лиги с 10 087 очками. Трижды признавался MVP чемпионата Польши.

Карьера 
Провёл 149 матчей в составе национальной сборной страны, в которых набрал 1821 очко. Участник четырёх первенств Европы — 1991, 1997, 2007 и 2009. Завершил карьеру в 2012 году.

Болезнь и смерть 
Вуйцик ушёл из жизни 26 августа 2017 года во Вроцлаве на 48-м году жизни. Причиной смерти стала лейкемия.

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты Польши
Тяжёлые форварды
Центровые
Умершие от лейкоза
Игроки БК «Остенде»
Игроки БК «Спиру Шарлеруа»
Игроки БК «Шлёнск»
Игроки БК «Перистери»
Игроки БК «Уникаха Малага»
Игроки БК «Арка»
Игроки БК «Орландина»
Игроки БК «Туров»